Dürrnbach ist ein Ortsname in Bayern:
 Dürrnbuch (Emskirchen), Dorf von Markt Emskirchen im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
 Dürrnbuch (Geiselwind), Dorf von Markt Geiselwind im Landkreis Kitzingen

Siehe auch:
 Dürnbucher Forst